Італійська Серія A 2021—2022 — 90-й турнір з моменту започаткування Серії A, футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії. Участь у першості брали 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 19-м в історії та першим, завойованим з сезону 2010-11.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

1 Влахович грав за «Фіорентину» до 23 туру і забив 17 голів.

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Нагороди

Щомісячні

Усі зірки

Примітки

Посилання 
 Серія А на football-italia  
 Серія А на soccerway  

2022
Італія
Італія
2021 в італійському спорті
2022 в італійському спорті